Martin Friedland ist der Name folgender Personen:

* Martin Friedland (Komponist) (1881–1940), deutscher Komponist und Musikschriftsteller
 Martin Friedland (Jurist) (* 1932), kanadischer Jurist und Schriftsteller